Сан Хоел има више значења:

 Сан Хоел (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хоел (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хоел (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику